Робин Симович (; ) — шведский футболист, нападающий клуба корейского клуба «Чоннам Дрэгонз».

Клубная карьера 
Начинал заниматься футболом в клубе «Бункенфлу» в пятилетнем возрасте, после чего попал в молодёжную структуру «Мальмё». Выступал за различные юношеские команды клуба. В 2010 году начал взрослую карьеру, отправившись в аренду в «Лунд», а затем в «Лилла Торг», после чего перешёл в «Клагсхамн», выступающий во втором дивизионе. Перед сезоном 2012 года подписал контракт с «Энгельхольмом». 15 апреля во втором туре нового чемпионата дебютировал за клуб в Суперэттане в игре с «Вернаму», появившись на поле на 74-й минуте. За 27 матчей, в которых Симович принял участие, он забил 17 мячей, что позволило ему занять второе место в списке бомбардиров лиги.

6 февраля 2013 года присоединился к «Хельсингборгу», подписав с клубом контракт, рассчитанный на три с половиной года. Первую игру за новый клуб провёл 17 марта в матче группового этапа кубка Швеции с «Ефле», появившись в матче в середине второго тайма вместо автора победного гола Альваро Сантоса. 31 марта дебютировал в чемпионате Швеции, появившись с первых минут в домашней встрече с «Юргорденом». Весной 2014 года вместе с командой дошёл до финала кубка Швеции. В решающем матче «Хельсингборг» уступил «Эльфсборгу» с минимальным счётом, а Симович провёл на поле 65 минут.

10 декабря 2015 года перешёл в японскую «Нагою Грампус», подписав однолетний контракт. 27 февраля 2016 года дебютировал в её составе в чемпионате Японии в игре первого тура против «Джубило Ивата». Швед вышел в стартовом составе и на 29-й минуте забил единственный гол в матче, ставший победным. По результатам сезона «Нагоя» вылетела в J2-лигу. Симович отыграл за клуб ещё один сезон, после чего перешёл в другой клуб второго дивизиона — «Омия Ардия», где провёл два сезона.

12 февраля 2020 года перебрался в итальянскую Серию B, где подписал контракт с «Ливорно». Первую игру сыграл 29 февраля против «Кьево», заменив на 57-й минуте автора единственного гола в матче Франко Феррари. В конце августа покинул итальянский клуб и присоединился к норвежскому «Одду», подписав соглашение до конца года.

В феврале 2021 года вернулся в Швецию, став игроком «Варберга», выступающего в Алльсвенскане. 11 апреля 2021 года дебютировал за клуб в чемпионате Швеции, появившись с первых минут в гостевой встрече с «Мьельбю».

Достижения 
Хельсингборг
 Финалист кубка Швеции: 2013/14

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
Профиль на официальном сайте «Варберга» 

Футболисты Швеции
Игроки ФК «Лундс»
Игроки ФК «Энгельхольм»
Игроки ФК «Хельсингборг»
Игроки ФК «Нагоя Грампус»
Игроки ФК «Омия Ардия»
Игроки ФК «Ливорно»
Игроки ФК «Одд»
Игроки ФК «Варберг»
Игроки ФК «Чоннам Дрэгонз»